Redtenbacherus är ett släkte av insekter. Redtenbacherus ingår i familjen Phasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Redtenbacherus